Corbon kan syfta på:
 Corbon, Calvados
 Corbon, Orne